Брехунець — маленький брехун.
 Брехунець — поширена назва радіоточки.

Прізвище 
 Брехунець Анатолій Федорович — український політик